A telefonos körzethívószám (földrajzi szám) olyan Magyarországon előforduló egy- vagy kétjegyű szám, mely egy-egy országrészt vagy távközlési szolgáltatót jelöl. Ezt a számot távolsági hívás esetén – aminek a kezdeményezéséhez a 06-ot, vagy +36-ot tárcsázzuk –, kell megadni, és ez alapján tudja a telefonközpontunk, hogy az ország mely részére kapcsoljon.

Léteznek szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számok is: például a mobil-előhívószámok, az ingyenes és az emelt díjas körzetszámok.

A mobiltelefonos hálózatkijelölő szám (20, 30, 31, 50, 70) nem feltétlenül jelöl egy szolgáltatót (lásd: számhordozhatóság). A hordozott számok hívása esetén a hívott fél szolgáltatója – és nem a telefonszáma – alapján számláznak.

A számhoz tartozó szolgáltató lekérdezhető a 126-os USSD kóddal (* 126 * 06  hálózatkijelölő_szám előfizetői_szám # hívásgomb) vagy az 1748-as telefonszámon. Ezek bármely szolgáltató hálózatából működnek.

Magyarországi körzethívószámok

További információk 
 A 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről PDF link 
 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – azonosítógazdálkodás

Jegyzetek 

Kommunikáció
Telefónia

de:Telefonvorwahl
eo:Telefonprefikso
la:Praefixum telephonicum
nds:Telefonvörwahl
ro:Lista prefixelor telefonice internaţionale
ro:Prefix telefonic